Bahar kan syfta på:

 Mohammad-Taqi Bahar, iransk poet och ämbetsman
 Bahar (viktmått) – en viktenhet
 Bahar (kvinnonamn) – ett persiskt kvinnonamn

Geografi

Etiopien 
1 Bahir Dar, regionhuvudort, Amhara,

Iran 
2 Bahār (kommunhuvudort), Hamadan, 

Robotskapade Etiopienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar